Budelse Brouwerij, ook Brouwerij de Hoop
Brouwerij de Hoop (Hamme)